Нежинское — топоним; название населённых пунктов:

Россия 
 Нежинское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Нежинское — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Нежинское — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Нежинское — село в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 
 Нежинский